Die Superhelden-Helfer (Originaltitel: Sidekick) ist eine kanadische Zeichentrickserie von Todd Kauffman und Joey So. Die Serie lief im Original vom 3. September 2010 bis zum 14. September 2013 auf YTV. Sie ist ein Ableger der Serie Funpak, genauer deren Folge „The Not-So-Superheroic Adventures of Sidekick“.

Handlung 
Die Serie handelt vom Waisenjungen Eric, dessen besten Freund Trevor und seinen beiden Freundinnen Dana und Kitty. Die vier trainieren gemeinsam an der Akademie für angehende Superhelden (Academy for Aspiring Sidekicks) der Stadt Splittsboro. Neben dem fordernden Training muss sich Eric mit seinem strengen Erziehungsberechtigten Maxum Brain, seinem grummeligen Professor Pamplemoose und dem diabolischen Meister XOX herumschlagen. Außerdem muss er das Verschwinden seines Superhelden-Mentors Maxum Man vor der Stadt geheimhalten.

Hauptfiguren 
 Eric Needles – Eric wurde von Maxum Man, dem (bis zu seinem Verschwinden) größten Superhelden aller Zeiten, als Sidekick adoptiert. Er ist in Dana verschossen, scheint sich aber später mehr für Mandy Struction zu interessieren. Er wuchs ohne bekannte Eltern in einem Waisenhaus auf, obwohl in einer Folge von Funpak sein Vater erwähnt wird. Eric trägt immer T-Shirts mit einem Totenkopf-Aufdruck. Er und Trevor geraten immer wieder in Schwierigkeiten.

 Trevor Troublemeyer – Erics bester Freund. Er bringt Eric immer wieder in Schwierigkeiten. Meister XOX ist sein Vater, was aber nicht bekannt ist.

 Kitty Ko – Obwohl sie weltfremd ist, gibt die dem Rest der Gruppe Ratschläge und sie ist eine gute Hackerin. Sie ist sehr in Eric verliebt und ist beinahe von ihm besessen. Sie hat im wörtlichen Sinn zwei linke Beine.

 Dana Glama – Dana ist eine über-ambitionierte Primadonna, die nicht leicht zu beeindruckend und sehr oberflächlich ist. Dennoch oder gerade deshalb fühlt sich Eric sehr zu ihr hingezogen.

 Maxum Brain – Erics Erziehungsberechtigter, seit Maxum Man verschwunden ist. Er ist ein Computer mit einigen Gerätschaften und war vor dessen Verschwinden Maxum Mans Assistent. Er ist sehr streng hinsichtlich der Regeln und der Ordnung im Anwesen. Er spricht im Original mit ostindischem Akzent.

 Maxum Man – Erics liebster Superheld mit Superman-artigen Fähigkeiten. Nachdem er verschwunden ist, tun Eric und Maxum Brain alles, um das zu verheimlichen. Es scheint, dass Maxum Man sich Menschen immer durch Versehen zum Feind macht.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie entstand beim Studio Nelvana unter der Regie von Joey So, der zusammen mit Todd Kauffman das Konzept entwickelte. Ab der zweiten Staffel war der Regisseur Kerry Sargent. Der verantwortliche Produzent war Michael Decsi und die Musik komponierte William Kevin Anderson, Don Breithaupt und Anthony Vanderburgh. Für den Schnitt war John Logan verantwortlich und die künstlerische Leitung lag bei Don Gauthier und Vesna Mostovac.

Insgesamt entstanden 52 Folgen, die in drei Staffeln ausgestrahlt wurden. Die ersten 26 zeigte der kanadische Sender YTV vom 3. September 2010 bis 19. Februar 2011. Es folgte eine zweite Staffel mit 14 Folgen vom 8. Oktober 2011 bis 14. April 2012 und weitere 12 Folgen vom 1. Juni bis 14. September 2013. Cartoon Network zeigte die Zeichentrickserie ab 2011 in den USA, später auch der Sender Qubo. In Kanada gab es Wiederholungen bei Nickelodeon und in Großbritannien und Irland wurde die Serie von CBBC gezeigt.

Ab dem 28. Mai 2012 zeigte Super RTL eine deutsche Fassung der Serie, bis 2. Juli 2012 jedoch nur die Folgen der ersten Staffel. K2 zeigte sie in Italien.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre